Дера-Гази-Хан:

 Дера-Гази-Хан — город в пакистанской провинции Пенджаб.
 Дера-Гази-Хан — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.